Глен Хансард (; род. 21 апреля 1970 в Дублине, Ирландия) — основной композитор и вокалист/гитарист ирландской рок-группы The Frames. Он также известен по ролям в фильмах Однажды и Группа «Коммитментс». Хансард является соавтором песни «Falling Slowly», которая прозвучала в Однажды. «Falling Slowly» принесла Хансарду премию «Оскар» за лучшую песню к фильму, также в 2007—2008 он удостоился не менее 10 наград и номинаций.

Карьера 

Хансард бросил школу в возрасте 13 лет, став уличным музыкантом на улицах Дублина. В 1990 он организовал The Frames и они до сих пор имеют успех на ирландской сцене. Первый альбом, Another Love Song, был выпущен на Island Records в 1991, а последний, The Cost, в 2006.

Хансард впервые привлёк к себе внимание за границами Ирландии в 1991 году в роли гитариста в фильме Алана Паркера — Группа «Коммитментс» после посещения Нью-Йоркской Киноакадемии. После он неоднократно говорил, что жалеет об участии в этом фильме, потому что чувствовал, что это отвлекает его от музыкальной карьеры.

В 2003 он представляет телевизионное шоу Other Voices: Songs from a Room, которое представляло ирландских талантов на RTÉ.
22 апреля 2006 года он выпустил первый музыкальный альбом без The Frames, The Swell Season, на лейбле Overcoat Recordings вместе с чешской певицей и мультиинструменталистом Маркетой Иргловой, Марьей Тухканен из Финляндии, играющей на скрипке и альте, и Бертраном Галеном из Франции, играющем на виолончели. Хансард также провёл часть 2006 года на съёмках ирландского фильма Однажды, в котором он сыграл дублинского уличного гитариста, вместе с Иргловой, сыгравшей иммигрантку. Американская премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс в 2007 году, и он удостоился премии Festival’s World Cinema Audience Award. Во время промотура Глен и Маркета начали встречаться. Позже Хансард сказал об отношениях с Иргловой: «Я был влюблён в неё долгое время, но говорил себе, что она просто ребёнок». Одна из песен, написанных для фильма («Falling Slowly»), получила Оскар в феврале 2008 года. Хансард стал первым ирландским исполнителем, получившим эту премию. Хансард и Ирглова также записали новую версию песни Боба Дилана «You Ain't Goin' Nowhere» для фильма Меня там нет в 2007 году. В одном из интервью 2009 года Хансард сказал, что он и Маркета больше не связаны любовными отношениями и теперь они просто «хорошие друзья».

В 2006 году помимо проектов с группой The Frames и Иргловой, Хансард также был членом группы Oxfam, выпустив благотворительный альбом The Cake Sale. Кроме того, Хансард записал несколько кавер-версий самостоятельно и с членами группы Colm Mac Con Iomaire для диска Even Better Than the Real Thing от радио Today FM. Песни, записанные им, включали кавер на Джастина Тимберлейка — «Cry Me a River» и на Бритни Спирс — «Everytime».

Хансард появился в эпизоде «In the Name of the Grandfather» мультсериала Симпсоны как уличный музыкант из Ирландии.
Новый альбом оригинальных песен был записан вместе с Маркетой Иргловой под именем Strict Joy 27 октября 2009 на ANTI- лейбле.

14 августа 2009 Хансард спел «Amazing Grace» на похоронах Юнис Кеннеди Шрайвер. В декабре 2009 Глен вместе с Боно, Дэмьеном Райсом и другими ирландскими музыкантами выступил на Grafton Street в Дублине, в помощь Simon Community. В январе 2010 Глен и Mark Geary выставили на аукцион eBay закрытый концерт в помощь пострадавшим на Гаити из-за ужасного землетрясения. Вдвоём они поехали к победителю лота и устроили закрытый концерт у него дома, в часах езды от Дублина. После этого они сыграли для победителя и нескольких избранных фанатов в центральном дублинском кафе. Этот аукцион принёс им около €6000, которые были потрачены на благотворительные цели.

Хансард играет на акустической гитаре Takamine.

Влияние на развитие 
Хансард рассказывал о том, что больше всего повлияло на него: «В моём доме, когда я был ребенком, была святая троица — Леонард Коэн, Ван Моррисон и Боб Дилан — с Бобом во главе». Хансард и The Frames гастролировали в поддержку Боба Дилана в Австралии и Новой Зеландии в августе 2007. Также Хансард исполняет песни Вана Моррисона. Две такие песни, «Into the Mystic» и «And the Healing Has Begun», были включены в саундтрек фильма Однажды.

Награда и номинации

Награды 
 Премия Оскар 2008 за песню «Falling Slowly» к фильму Однажды (англ. Once)
 Critics' Choice Award 2008 Best Original Song — «Falling Slowly» from Once
 Los Angeles Film Critics Association Award 2008 Best Original Score — for Once

Номинации 
 Grammy Award 2008 (50th Annual Grammy Awards) Best Song Written for Motion Picture, Television or Other Visual Media — «Falling Slowly» from Once
 Grammy Award 2008 (50th Annual Grammy Awards) Best Compilation Soundtrack Album for Motion Picture, Television or Other Visual Media — Once

Дискография

Сольные 
 Rhythm and Repose (2012)
 Didn't He Ramble (2015)
Between Two Shores (2018)
This Wild Willing (2019)

The Frames

Альбомы 
 Another Love Song (1991)
 Fitzcarraldo (1995) (в качестве The Frames DC)
 Fitzcarraldo (1996)
 Dance the Devil (1999)
 For the Birds (2001)
 Breadcrumb Trail (2002) (живая запись)
 Set List (2003) (живая запись)
 Burn the Maps (2004)
 The Cost (2006)
Longitude (2015) (лучшее)

Синглы и EP 
 «The Dancer» (1991)
 «Masquerade» (1992)
 Turn On Your Record Player EP (1992)
 Picture of Love (1993)
 Angel at My Table (1994)
 «Revelate» (1995)
 «Monument» (1996)
 I am the Magic Hand (15 февраля 1999)
 Pavement Tune (1999)
 Rent Day Blues EP (1999)
 Come On Up to the House (1999 — Компиляция «Star Star» от The Frames)
 Lay Me Down (2001)
 Headlong (2002)
 The Roads Outgrown EP (2003)
 «Fake» (12 сентября 2003)
 «Finally» (2004)
 «Sideways Down» (28 января 2005)
 «Happy» (Radio Single Only — 2005)
 «Falling Slowly/No More I Love Yous» (1 сентября 2006)

The Swell Season 
 The Swell Season (2006)
 Once Soundtrack (2007)
 Strict Joy (2009)
 Take the Heartland (2012)

Фильмы и сериалы 
 Группа «Коммитментс» (1991)
 Однажды (2007)

Также 
 The Stars Are Underground — 24-минутный фильм, рассказывающий об андеграундной музыке в Дублине. Ирландия, 1996 год.

Источники

Ссылки 

 
 The Swell Season — Myspace
 theswellseason.com
 Lyrics at Irish Music Central
 Excreting Songs — Glen Hansard in interview

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Ритм-гитаристы
Композиторы мюзиклов
Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии